KFS kan syfta på: 

 KFS –  en arbetsgivarorganisation för svenska företag som ägs av kommuner och landsting, se Kommunala företagens samorganisation
 KFS – en av huvudägarna i Coop, se Konsumentföreningen Stockholm